Spengler kup (u izvorniku: Spengler Cup) je godišnje međunarodno natjecanje u hokeju na ledu koje se održava svake godine u Švicarskoj.

Ime 

Ime je dobio po davoškom dr-u Carlu Spengleru.

Spengler Cup je drugo najstarije hokejaško natjecanje na svijetu, nakon sjevernoameričkog Stanleyeva kupa. 

Sudjelovanje u turniru se određuje samo s pozivnicom,a domaćin je švicarski klub "HC Davos". Turnir se igra u gradu Davosu, u razdoblju između Božića i Nove Godine. Diljem svijeta se može naći sudionike koji su sudjelovali na ovom natjecanju.

Prvi pokal za pobjednika se dodijelilo 1923. "Oxford University Ice Hockey Clubu", čiji su igrači bili kanadski studenti. Kasnije, natjecanjem su prevladavali čehoslovački i sovjetski klubovi, ponajviše u razdoblju od 1965. i 1983. 1984. "Team Canada" - momčad pretežno sastavljena od Kanađana koji igraju u Europi, je počela sudjelovati u Spengler kupu, i od tad je osvojila ga 10 puta (stanje u siječnju 2007.).

Trofej 
Samo pokal se sastoji od zlatnog globusa, koje nose srebrni hokejaški štapi na kružnoj osnovici.

Osvajači Spenglerova kupa 

1 Završnica završila neodlučenim rezultatom.
no Natjecanje nije održano.

Vanjske poveznice 
Službene stranice

Poveznice 
 Kup Europe u hokeju na ledu
 Liga prvaka
 Super Six
 European Trophy
 IIHF Continental Cup
 IIHF Federation Cup
 IIHF Superkup

Međunarodni kupovi hokeja na ledu
Međunarodna športska natjecanja u Švicarskoj
Europska klupska natjecanja u hokeju na ledu